В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of California 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 7–5, 7–5.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Кріс Еверт (фінал)
 Бетті Стеве (2-ге коло)
 Діанне Фромгольтц (півфінал)

 Розмарі Казалс (2-ге коло)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Кеті Мей (чвертьфінал)
 Маріта Редондо (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1979